Алма́-Ати́нская может означать:
 «Алма-Атинская» — станция метро в Москве, в районе Братеево.

См. также  
 Алма-Атинская улица — названия улиц в городах России и бывшего СССР.
 Алма-Атинская декларация — ряд деклараций, подписанных в Алма-Ате.